Sõmeru – miasteczko w Estonii, w prowincji Lääne Viru, w  gmina Sõmeru
 Sõmeru – wieś w Estonii, w prowincji Harju, w  gminie Kiili
 Sõmeru – wieś w Estonii, w prowincji Harju, w gminie Kose
 Sõmeru – wieś w Estonii, w prowincji Järva, w  gminie Paide
 Sõmeru – wieś w Estonii, w prowincji Rapla, w  gminie Märjamaa
 Sõmeru – gmina w Estonii, w  prowincji Lääne Viru
 Sõmeru – rzeka w Estonii, w  prowincji Lääne Viru